Рі́чі () — англомовне ім'я і прізвище, скорочення від імені Річард.

Прізвище 

 Байрон Річі (; 1977) — канадський хокеїст, нападник.
 Гай Річі (; 1968) — англійський кінорежисер і сценарист.
 Джордж Вілліс Річі (; 1864—1945) — американський астроном і конструктор телескопів.
 Лайонел Річі (, повне ім'я ; 1949) — американський поп-виконавець.
 Ледейл Річі (; 1988) — ямайський футболіст, захисник.
 Метт Річі (; 1989) — шотландський футболіст.
 Ненсі Річі (; 1942) — американська тенісистка 1960-70-х років.
 Ніколь Річі (; 1981) — американська акторка, співачка, продюсер, фотомодель і дизайнер.
 Софія Річі (англ. Sofia Richie; нар. 24 серпня 1998, Лос-Анджелес, Каліфорнія, США)[1] — американська модель.

Ім'я 

 Річі Блекмор (; 1945) — британський рок-музикант.
 Річі Гевенс (; 1941—2013) — американський фолк-музикант.
 Річі Де Лат (; 1988) — бельгійський футболіст, захисник клубу «Лестер Сіті».

Інше 
 Річі (озеро) (також Ричі, Річа, Річу; ; ) — проточне озеро у Браславському районі Вітебської області на півночі Білорусі та у Деменській волості Даугавпілського краю на південному сході Латвії.
 «Багатенький Річі» () — американський фільм (1994), екранізація коміксу.